Hoher Riffler heißen:

 Hoher Riffler (Zillertaler Alpen), 3231 m, bei Hintertux, Bezirk Schwaz, Tirol
 Hoher Riffler (Verwall), 3168 m, bei St. Anton am Arlberg, Bezirk Landeck, Tirol